

Trasporti 
 Linea 2  – linea della rete tranviaria di Alicante
 Linea 2 – linea della metropolitana di Atene
 Linea 2 – linea delle Cercanías di Barcellona
 Linea 2 – linea della metropolitana di Bilbao
 Linea 2 – linea della metropolitana di Baku
 Linea 2 – linea della metropolitana di Bucarest
 Linea 2 – linea della metropolitana di Budapest
 Linea 2 – linea della metropolitana di Barcellona
 Linea 2 – linea della metropolitana di Belo Horizonte
 Linea 2 – linea della metropolitana di Città del Messico
 Linea 2 – linea della metropolitana di Copenaghen
 Linea 2 – linea della metropolitana di Incheon
 Linea 2 – linea della metropolitana di Istanbul
 Linea 2 – linea della metropolitana di Kiev
 Linea 2 – linea della metropolitana di Madrid
 Linea 2 – linea della metropolitana di Marsiglia
 Linea 2 – linea della metropolitana di Milano
 Linea 2 – linea della metropolitana di Mosca
 Linea 2 – linea della metropolitana di Napoli
 Linea 2 – linea della metropolitana di New York
 Linea 2 – linea della metropolitana di Nižnij Novgorod
 Linea 2 – linea della metropolitana di Novosibirsk
 Linea 2 – linea della metropolitana di Osaka
 Linea 2 – linea della metropolitana di Palma di Maiorca
 Linea 2 – linea della metropolitana di Parigi
 Linea 2 – linea della metropolitana di Pechino
 Linea 2 – linea della metropolitana di Pusan
 Linea 2 – linea della metropolitana di San Paolo
 Linea 2 – linea della metropolitana di San Pietroburgo
 Linea 2 – linea della metropolitana di Seul
 Linea 2 – linea della metropolitana di Shanghai
 Linea 2 – linea della metropolitana di Taegu
 Linea 2 – linea della metropolitana di Toronto
 Linea 2 – tranvia Trieste-Opicina
 Linea 2 – linea della metropolitana di Valencia
 Linea 2 – linea della metropolitana di Varsavia

Altro 
Linea 2 – linea difensiva tedesca in Italia nella seconda guerra mondiale
 Linea 2 – programma televisivo